«Бумажный тигр» () — британский приключенческий кинофильм 1975 года, режиссёра Кена Эннакина. 

Главные роли исполнили: Дэвид Нивен и Казухито Андо. 

Картина основана на одноименном романе Джека Дейвиса, который также написал сценарий фильма.

Сюжет 
«Бумажным тигром» пренебрежительно называют то, что только кажется грозным. Чтобы сын японского посла в одной из азиатских стран смог получить хорошее образование, для него выписали учителя из Европы. Желая произвести достойное впечатление, наставник постоянно рассказывает о своих вымышленных подвигах. Но город юго-восточной Азии Кулалонг всегда был довольно опасным местом. И скоро педагогу придется показать, чего он стоит на самом деле, а не на словах.

В ролях 

 Дэвид Нивен — «майор» Уолтер Брэдбери
 Тосиро Мифунэ (озвучивал Пол Фрис) — посол Кагояма
 Харди Крюгер — Гюнтер Мюллер
 Казухито Андо — Коичи Кагояма
 Ирэн Цу — Талах
 Иван Десни — министр иностранных дел
 Миико Така — мадам Кагояма
 Джефф Кори — мистер Кинг
 Патриция Донахью — миссис Кинг
 Роналд Фрейзер — сержант Форстер

Интересные факты 
 Другое русское название — «Неопасный противник».

Примечания 

Приключенческие фильмы Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Кена Эннакина
Фильмы Великобритании 1975 года